|- align="center"
|align="left"| Jérôme d'Ambrosio
|-
|0
|20
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chuck Daigh
|1960
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Yannick Dalmas
|1987-1990, 1994
|0
|49
|24
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Derek Daly
|1978-1982
|0
|64
|49
|0
|0
|0
|0
|15
|- align="center"
|align="left"| Christian Danner
|1985-1987, 1989
|0
|47
|36
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Jorge Daponte
|1954
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Anthony Davidson
|, , -
|0
|24
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Davies
|1950-1951, 1953-1955
|0
|8
|5
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Colin Davis
|1959
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Daywalt
|1953-1957, 1959
|0
|10
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Denis Délétraz
|1994-1995
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Patrick Depailler
|1972, 1974-1980
|0
|95
|95
|1
|2
|19
|4
|139
|- align="center"
|align="left"| Pedro Diniz
|1995-2000
|0
|99
|98
|0
|0
|0
|0
|10
|- align="center"
|align="left"| Duke Dinsmore
|1950-1951, 1953, 1956
|0
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Frank Dochnal
|1963
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| José Dolhem
|1974
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Martin Donnelly
|1989-1990
|0
|15
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mark Donohue
|1971, 1974-1975
|0
|16
|14
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Robert Doornbos
|-
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ken Downing
|1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Drake
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paddy Driver
|1963, 1974
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Piero Drogo
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bernard de Dryver
|1977-1978
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnny Dumfries
|1986
|0
|16
|15
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Geoff Duke
|1961
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Len Duncan
|1954
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Piero Dusio
|1952
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

D